Barrio Santa Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Santa Cruz, Toluca de Lerdo, ort, 
 Barrio Santa Cruz, San Juan Lalana, ort, 
 Barrio Santa Cruz, Santo Domingo Petapa, ort, 
 Barrio Santa Cruz, Xonacatlan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar